Кристофер Руоккио (; родился в 1996 году) — американский писатель-фантаст, автор романов «Империя тишины» и «Пожиратель солнца», написанных в жанре космооперы.

Биография 
Руоккио окончил университет Северной Каролины, где изучал английскую риторику. Затем он стал помощником редактора в издательстве Baen Books. Литературой Руоккио занимается с восьми лет. Когда ему было 22, он смог продать издателю рукопись своего первого романа, «Империя тишины» (2018 год). Критики приняли эту книгу благосклонно: её даже сравнивали с «Дюной» Фрэнка Герберта и «Именем ветра» Патрика Ротфусса. В 2019 году вышел второй роман из того же цикла, «Пожиратель солнца», в феврале 2022 вышел третий, «Демон в белом»..

Книги Руоккио переведены на французский, немецкий, русский языки. Писатель живёт в городе Роли в Северной Каролине.

Примечания 

Писатели-фантасты США